Der Siebenkampf der Frauen bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2001 wurde am 5. August 2001 im Commonwealth Stadium der kanadischen Stadt Edmonton ausgetragen.

Weltmeisterin wurde die russische Olympiazweite von 2000 Jelena Prochorowa.
Silber ging an die belarussische Olympiazweite von 1996, Olympiadritte von 2000 und EM-Dritte von 1998 Natallja Sasanowitsch.
Die US-Amerikanerin Shelia Burrell errang die Bronzemedaille.

Bestehende Rekorde 

Der bestehende WM-Rekord wurde bei diesen Weltmeisterschaften nicht eingestellt und nicht verbessert.

Durchführung 
Die sieben Disziplinen des Siebenkampfs fanden auf zwei Tage verteilt statt, hier der Zeitplan:

Gewertet wurde nach der auch heute gültigen Punktetabelle von 1985.

Ergebnis 
4./5. August 2001

Video 
 Women's Heptathlon 800m - 2001 IAAF World Championships auf youtube.com, abgerufen am 27. August 2020

Weblinks 
 8th IAAF World Championships In Athletics (englisch), abgerufen am 27. August 2020
 Women Heptathlon Athletics VIII World Championship 2001 Edmonton (CAN) auf todor66.com (englisch), abgerufen am 27. August 2020
 Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha, Women Heptathlon, Edmonton 2001, S. 355 (PDF; 10,3 MB), englisch, abgerufen am 27. August 2020

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Siebenkampf der Frauen
Mehrkampfsport
Leichtathletikwettbewerb in Edmonton